Островки — деревня в Венёвском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства является центром Урусовского сельского округа Венёвского района, в рамках организации местного самоуправления входит в Центральное сельское поселение.

География 
Расположена в 56 км к востоку от Тулы и в 17 км к юго-востоку от райцентра города Венёв.

Население 

Население —  чел. ().

Сельское хозяйство 
Производство представлено ООО «Венёвское» и ещё 3 фермерскими хозяйствами.
Выращивают картофель, зерновые, кукурузу; также имеется скотоводство.

Инфраструктура 
В деревне находятся Дом Культуры, медпункт, магазин, почтовое отделение. От федеральной трассы  Вязьма — Рязань до Островков проложена асфальтированная дорога протяжённостью 4 км.
Почти все улицы в деревне асфальтированные.

Расстояние до районного центра Венёв по автодороге — 24 км.
Ближайшие населённые пункты — Урусово, по автодороге 6 км, Грибовка — 5 км.

Также рядом, в двух километрах, находится урочище бывшего села Тёплое, которое было ликвидировано в 1985 г.

Примечания 

Населённые пункты Венёвского района